Onderdistrict in Indonesië
 Godong (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Grobogan in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Godong (Godong), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Godong (Gudo), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java